Herlenius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August Herlenius
 Emil Herlenius
 Jonas Herlenius

Se även 

 Herlenius (släkt)

Efternamn